Den Namen Forsmann tragen folgende Personen:

 Franz Gustav Joachim Forsmann (1795–1878), deutscher Architekt und Baumeister.
 Helene Forsmann (1859–1908), österreichische Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Forßmann
 Forsman
 Forssman